Га́рнетт () — англійське прізвище або топонім.

Персоналії 
 Гарнетт (прізвище)

Топоніми

Гарнетт (округ, Північна Кароліна) — округ (графство) у штаті Північна Кароліна.
 Гарнетт (Канзас) — місто в окрузі Андерсон штату Канзас.

Див. також 
 Гарнет